Косак — фамилия.
 Косак, Александр Степанович (более известен под фамилией Левада; 1909—1995) — украинский советский писатель, поэт, сценарист и драматург, журналист, военный корреспондент, памфлетист. 
 Косак, Артём Фёдорович (род. 1977) — белорусский футболист, защитник.

См. также 
 Коссак